O monte Süphan (, , ), é um  estratovulcão localizado no leste da Turquia, a norte do lago Van. É o segundo mais alto vulcão da Turquia, atingindo os 4058 m de altitude, e é a segunda montanha mais proeminente do Planalto Arménio, após o monte Ararate.

Galeria

Montanhas da Turquia
Vulcões da Turquia
Vulcões extintos
Cáucaso
Região da Anatólia Oriental
Suphan